Tozo steht für:
 Tozo (Piloña), Parroquia in der Gemeinde Piloña, Autonome Gemeinschaft Asturien, Spanien
 Tozo (Fußballspieler) (Mariel Everton Cosma da Silva; * 1980), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Basconcillos del Tozo, Ort in der Provinz Burgos, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Talamillo del Tozo, Dorf in Basconcillos del Tozo
 Tozzo († 778), Bischof von Augsburg
 Andrea Tozzo (* 1992), italienischer Fußballtorwart